Lapland of Samenland (Fins: Lappi, Noord-Samisch: Sápmi, Zweeds: Lappland) is een landschap dat het Finse deel van Lapland omvat. De regio is tevens de grootste van Finland. De hoofdstad is Rovaniemi.

Er wonen 176.494 mensen op 92.678,06 km² (2021).

Gemeenten 

De 21 gemeenten zijn in 6 gemeenschappen verbonden: